Айрум - топоним:

 Айрум — город на севере Тавушской области Армении.
 Айрум — приграничная станция Южно-Кавказской железной дороги.

См. также 
 Айрумян